89. breddegrad kan henvise til:

 89. nordlige breddekreds
 89. sydlige breddekreds